Адам Єжи Чорторийський
 Адам Казимир Чорторийський
 Адам Кароль Чорторийський

Адам
Сторінки зі списками однофамільців-тезок